Eine Reihe, selten Summenfolge oder unendliche Summe, und vor allem in älteren Darstellungen auch unendliche Reihe genannt, ist ein Objekt aus dem mathematischen Teilgebiet der Analysis. Anschaulich ist eine Reihe eine Summe mit unendlich vielen Summanden, wie etwa

Man kann Reihen als rein formale Objekte studieren, jedoch sind Mathematiker in vielen Fällen an der Frage interessiert, ob eine Reihe konvergiert, sich die unendlich lange Summe also langfristig einem festen Wert immer weiter annähert. In etwa konvergiert die obere Beispielreihe gegen den Wert  (siehe Bild). Allgemein wird eine Reihe  mit  bezeichnet, und dies ist, falls existent, gleichzeitig die Bezeichnung für den Grenzwert.

Präzise wird eine Reihe als eine Folge definiert, deren Glieder die Partialsummen einer anderen Folge sind. Wenn man die Zahl 0 zur Indexmenge zählt, ist die -te Partialsumme die Summe der ersten  (von den unendlich vielen) Summanden. Falls die Folge dieser Partialsummen einen Grenzwert besitzt, so wird dieser der Wert oder die Summe der Reihe genannt.

Einführung: Unendliche Summierbarkeit und erste Beispiele 

Unter einer Reihe versteht man, veranschaulicht, eine niemals endende Summe von Zahlen. Die Dezimalschreibweise einer reellen Zahl kann zum Beispiel als Reihe aufgefasst werden, etwa

oder auch

mit der Kreiszahl . Die durch die Punkte angedeuteten Summen enden niemals, da die Dezimalentwicklung von  periodisch und die Kreiszahl irrational ist. Es gibt Reihen, denen kein Wert zugeordnet werden kann, etwa

aber auch solche, die gegen einen Grenzwert konvergieren (wie die oberen Beispiele mit Grenzwerten  bzw. ).

Darüber hinaus treten Reihen in vielen Bereichen der Mathematik auf, und besitzen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Klassischerweise treten sie dann in Erscheinung, wenn mathematische Terme beliebig gut angenähert werden sollen oder die Entwicklung (theoretisch) nicht endender Prozesse analysiert wird. Auch in der Physik spielen Reihen eine wichtige Rolle.

Definition und Grundlagen

Begriff 
Eine Reihe wird selten Summenfolge oder unendliche Summe und vor allem in älteren Darstellungen auch unendliche Reihe genannt.

Für reelle und komplexe Folgen 
Ist eine beliebige reelle (oder komplexe) Folge  gegeben, kann man aus ihr eine neue Folge  der Partialsummen bilden. Die -te Partialsumme ist die Summe der ersten  Glieder von , ihre Definition lautet:

Die Folge  der -ten Partialsummen heißt Reihe.

Zu bemerken ist, dass aus der Definition folgt, dass andersherum jede Zahlenfolge  zu einer Reihe wird, wenn man diese als Partialsummen der Folge  auffasst. Eine Reihe ist also nichts anderes als eine Folge spezieller „Bauart“, deren Glieder rekursiv durch  und  definiert sind. Allerdings führt die einfache rekursive Struktur der Reihen zu vergleichsweise sehr handlichen Konvergenzkriterien, siehe unten.

Konvergenz 

Obwohl Reihen auch als formale Objekte studiert werden können, also „ohne Wert“, sind in der Mathematik die Fälle von besonderem Interesse, in welchem sich die Reihe langfristig einem ganz bestimmten Wert annähert. Falls die Reihe , also die Folge der Partialsummen

konvergiert, so nennt man ihren Grenzwert

den Wert der Reihe oder die Summe der Reihe. Dieser ist eindeutig bestimmt und wird meistens als  notiert.

Anschaulich bedeutet Konvergenz, dass sich eine Folge auf Dauer einer reellen oder komplexen Zahl beliebig nah annähert. Da der Umgang mit „dem Unendlichen“ zunächst nicht sinnvoll ist, umgeht man diese Schwierigkeit, indem man den Konvergenzbegriff mit endlichen Mitteln erklärt. Die Reihe  nennt man dann konvergent gegen den Grenzwert , wenn es zu jeder noch so kleinen Zahl  einen Index  gibt, so dass für alle noch größeren Indizes 

erfüllt ist. Hat eine Reihe  etwa den Grenzwert , so besagt die Wahl , dass alle bis auf endlich viele Partialsummen

zwischen  und  liegen. Ebenso lässt sich mit  - ab einem gewissen Index liegen also alle Partialsummen zwischen  und  - usw., verfahren. In den meisten Fällen ist dieses Kriterium für Konvergenz jedoch nicht brauchbar, da bereits ein Grenzwert  bekannt sein muss, um es überhaupt anwenden zu können. Es ist im Allgemeinen jedoch überaus schwierig, den Grenzwert einer konvergenten Reihe anzugeben. Dies kann aber leicht umgangen werden, denn es kann gezeigt werden, dass eine Reihe genau dann konvergiert, wenn es für jede Zahl  einen Index  gibt, so dass für alle größeren Indizes  bereits

gilt.  Man bezeichnet dies als das Cauchy-Kriterium, und es kommt ohne Verwendung eines expliziten Grenzwertes aus.

Bedingte und absolute Konvergenz 

Es gibt unterschiedliche Arten der Konvergenz. Dies betrifft nicht die Konvergenzdefinition, die stets dieselbe ist, sondern die „Güte“ der Konvergenz. So kann man zwei Typen konvergenter Reihen angeben: Jene, die gewissermaßen „stabil“ konvergieren, und solche, bei denen größere Vorsicht geboten ist, etwa bei der Umordnung von Summanden.

Eine Reihe  heißt absolut konvergent, wenn auch die zugehörige Reihe der Absolutbeträge  konvergiert. Durch das Nehmen der Beträge vergisst man alle möglichen Vorzeichen bzw. Ausrichtungen der , was Konvergenz erschwert, da dann kein Wegkürzen mehr möglich ist. Etwa ist die alternierende Reihe

konvergent, nicht aber

Es ist  ein erstes Beispiel einer bedingt konvergenten Reihe, also eine, die nicht absolut konvergiert. Aus mathematischer Sicht ist absolute Konvergenz ein Vorteil, da dies das Rechnen mit Reihen vereinfacht. Etwa ist es im Falle bedingter Konvergenz nicht ohne Weiteres erlaubt, die Reihenfolge der Summanden zu ändern, ohne dabei möglicherweise den Grenzwert zu verändern. Damit entfällt bei bedingt konvergenten Reihen das noch für endliche Summen gültige Kommutativgesetz.

Überblick zu den Anwendungen 

Das Konzept der Reihe spielt disziplinübergreifend eine zentrale Rolle in der Mathematik. Hauptanwendungsgebiet ist zunächst die Analysis, jedoch auch alle durch diese Sparte beeinflussten Bereiche, nicht zuletzt angewandte Gebiete wie die Ingenieurswissenschaften. Dabei entfalten Reihen ihre Nützlichkeit zum Beispiel dann, wenn es darum geht, bestimmte Funktionen annähernd auszurechnen, die für Anwendungen zwar nützlich aber dennoch kompliziert sind. Ein Beispiel sind die Winkelfunktionen, etwa der Sinus. Es gibt kein einfaches, „geschlossenes“ Verfahren, für Eingabewerte  den Ausgabewert  zu berechnen, aber mittels Reihen können gute Näherungswerte relativ schnell berechnet werden, die in der Praxis ausreichen. Es gilt die Reihenentwicklung

kurz:

Etwa ist , und wegen  für alle , als Näherung bis zum -Term

Notationshinweise 
Für Reihen gibt es je nach Kontext unterschiedliche Notationen. In diesem Artikel werden als Indizes für die Glieder von Folge und Reihe die natürlichen Zahlen einschließlich der Null verwendet.
Bei manchen Anwendungen ist es zweckmäßig, die Summation erst beim Index 1, 2 oder höher zu beginnen, selten kommen auch negative Indizes vor (siehe Laurent-Reihe). Mit Hilfe des Summenzeichens können die einzelnen Glieder der Reihe auch abgekürzt als

geschrieben werden. Ebenso geht man bei der Folge der Einzelglieder vor und schreibt kurz

Gelegentlich werden ein Teil oder alle Indizes weggelassen, wenn Missverständnisse ausgeschlossen sind. Ist etwa wie hier im Kontext von Berechnungen mit unendlichen Reihen klar, dass generell bei 0 zu nummerieren angefangen wird, so steht
 für

Semantik 
Dem Symbol

kommen zwei unterschiedliche Bedeutungen zu, zwischen denen aus dem Kontext heraus entschieden werden muss. Einmal steht das Symbol für den Wert der Reihe, der im Fall konvergenter Reihen existiert oder im Fall divergenter Reihen nicht existiert:
.
Andererseits repräsentiert das Symbol die Reihe als Folge der Partialsummen, unabhängig vom Konvergenzverhalten:
.

Fast immer ist mit dem Symbol der Grenzwert gemeint. Wenn man die Folge der Partialsummen meinen möchte, benutzt man Wendungen wie „…die Reihe, betrachtet als Folge ihrer Partialsummen,…“

Geschichte

Anfänge im 17. Jahrhundert 

Reihen wurden in der Mathematik hauptsächlich eingeführt, um geometrische Probleme zu lösen. Ihre zunächst eher sporadische Verwendung gewann um 1650 an Bedeutung und war zum Beispiel entscheidend für die Entstehung der Infinitesimalrechnung. Besonders zu Zeiten von Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz wurden viele Ergebnisse erzielt, und ein großer Teil des frühen Wissens um die Reihen geht auf sie zurück.

Obwohl Reihen schon früher gelegentlich vorkamen, wurden sie in der Mathematik erst ab dem 17. Jahrhundert wirklich bedeutsam. Ihre Verwendung erfolgte vor allem im Zusammenhang mit dem Problem der Quadratur und der Abmessung von Kurven durch Einteilung in lineare Segmente (siehe auch Rektifizierbarkeit). Im 17. Jahrhundert versuchten die Mathematiker, neue Methoden für die Quadratur gekrümmter Linien zu finden, die die Schwierigkeiten der so genannten Exhaustionsmethode vermeiden.

Rechnen mit Reihen 
Im Gegensatz zu gewöhnlichen (endlichen) Summen gelten für Reihen einige übliche Regeln der Addition nur bedingt. Man kann also nicht bzw. nur unter bestimmten Voraussetzungen mit ihnen wie mit endlichen Summenausdrücken rechnen. Es stellen sich grundsätzlich die Fragen:

 Wie kann man Reihen addieren, und wie wirkt sich das auf Konvergenz und Grenzwerte aus?
 Wie kann man Reihen multiplizieren, und wie wirkt sich das auf Konvergenz und Grenzwerte aus?

Summen und Vielfache 
Man kann konvergente Reihen gliedweise addieren, subtrahieren oder mit einem festen Faktor (aber nicht einer anderen Reihe) multiplizieren (vervielfachen). Die resultierenden Reihen sind ebenfalls konvergent, und ihr Grenzwert ist die Summe bzw. Differenz der Grenzwerte der Ausgangsreihen bzw. das Vielfache des Grenzwertes der Ausgangsreihe. D. h.

,

wenn  und .

Produkte 
Man kann absolut konvergente Reihen gliedweise miteinander multiplizieren. Die Produktreihe ist ebenfalls absolut konvergent und ihr Grenzwert ist das Produkt der Grenzwerte der Ausgangsreihen. D. h.

Da die Schreibweise (auf der linken Seite der Gleichung) der Produktreihe mit zwei Indizes in bestimmten Zusammenhängen „unhandlich“ ist, wird die Produktreihe auch in Form des Cauchyprodukts geschrieben. Der Name ergibt sich daraus, dass die Glieder der Produktreihe mit Hilfe des cauchyschen Diagonalverfahrens gebildet werden, dabei werden die Glieder der Ausgangsfolgen in einem quadratischen Schema paarweise angeordnet, und die (durchnummerierten) Diagonalen dieses Schemas bilden die Produktglieder. Für die Produktreihe braucht man dann nur noch einen einzelnen Index. Die Produktreihe hat dann die folgende Form:

Rechnen innerhalb der Reihe

Klammerung (Assoziativität) 
Man kann innerhalb einer konvergenten Reihe die Glieder beliebig durch Klammern zusammenfassen. Man kann also beliebig viele Klammern in den „unendlichen Summenausdruck“ einfügen, man darf sie nur nicht innerhalb eines (aus mehreren Termen zusammengesetzten) Gliedes setzen. Der Wert der Reihe ändert sich durch die zusätzlich eingefügte Klammerung dann nicht.

Dies gilt für divergente Reihen im Allgemeinen nicht, was man leicht am folgenden Beispiel erkennt: Die Reihe

divergiert, während die beklammerte Reihe

gegen Null konvergiert und die anders beklammerte Reihe

gegen noch eine andere Zahl konvergiert.

Andererseits kann man aber keine Klammern ohne Weiteres weglassen. Man kann das aber immer dann, wenn die resultierende Reihe wieder konvergent ist. In diesem Falle bleibt auch der Reihenwert unverändert: Sind die Glieder  einer konvergenten Reihe  selbst in Summenform  (mit  und ), so „darf“ man die sie umschließenden Klammern genau dann weglassen, wenn die dadurch entstehende neue Reihe  wieder konvergiert.

Umordnung (Kommutativität) 

Eine Umordnung einer Reihe wird durch eine Permutation ihrer Indexmenge dargestellt. Ist die Indexmenge zum Beispiel die Menge  der natürlichen Zahlen mit Null und , eine bijektive Abbildung der natürlichen Zahlen auf sich, so heißt

eine Umordnung der Reihe

Man kann konvergente Reihen unter Beibehaltung ihres Wertes dann und nur dann beliebig umordnen, wenn sie unbedingt bzw. absolut konvergent sind. Es gilt für unbedingt (oder absolut) konvergente Reihen:

 für alle bijektiven .

Bedingt konvergente Reihen dürfen nur endlich umgeordnet werden, d. h. ab einem gewissen Index muss für die Umordnung  gelten.

Konvergenzkriterien

Allgemeine Kriterien 

Nullfolgenkriterium
Wenn die Reihe  konvergiert, dann konvergiert die Folge  der Summanden für  gegen 0. Kontraponiert: Ist  keine Nullfolge, so divergiert die entsprechende Reihe.

Die Umkehrung ist nicht allgemeingültig (ein Gegenbeispiel ist die harmonische Reihe). Das Nullfolgenkriterium wird daher in erster Linie zum Nachweis der Divergenz einer Reihe verwendet.

Teleskopreihen
Die Teleskopreihe  konvergiert genau dann, wenn die Folge  gegen eine Zahl  konvergiert. Der Wert der Reihe ist dann .

Majorantenkriterium
Wenn alle Glieder  der Reihe  nichtnegative reelle Zahlen sind,  konvergiert und für alle  zudem  gilt, dann konvergiert auch die Reihe  absolut, und es ist
.

Minorantenkriterium
Wenn alle Glieder  der Reihe  nichtnegative reelle Zahlen sind,  divergiert und für alle  zudem 
mit nichtnegativen reellen Zahlen  gilt, dann divergiert auch die Reihe .

Quotientenkriterium
Es wird die Reihe  mit  für alle  betrachtet. Dann gilt:
 Falls , so ist die Reihe absolut konvergent.
 Falls , so ist die Reihe divergent.
 In den verbleibenden Fällen kann keine Aussage getroffen werden, d. h. sowohl bedingte oder absolute Konvergenz aber auch Divergenz sind möglich.

Wurzelkriterium
Zu einer Reihe  wird die Größe  betrachtet. Dann gelten folgende Aussagen:
 Ist , so konvergiert die Reihe absolut.
 Ist , so ist die Reihe divergent.
 Ist , so kann keine Aussage getroffen werden, d. h. sowohl bedingte oder absolute Konvergenz aber auch Divergenz sind möglich.

Kriterium von du Bois-Reymond und Dedekind
Dieses Kriterium kann in zwei Unterkriterien unterteilt werden.
 Es ist die Reihe  konvergent, falls  absolut und  wenigstens bedingt konvergiert.
 Es ist die Reihe  konvergent, falls außer der absoluten Konvergenz von  lediglich die Beschränktheit der Partialsummen von  und  vorausgesetzt wird.

Gaußsches und Weierstraßsches Kriterium
Kann man den Quotienten  in der Form  mit einer beschränkten Folge  und  schreiben, so ist die Reihe  im Falle  konvergent, und im Falle  divergent.

Dieses Kriterium von Gauß kann für komplexe Folgen ausgeweitet werden, wo es als Kriterium von Weierstraß benannt ist. Erfüllen die komplexen Glieder 

mit  und beschränkten , so konvergiert die zugehörige Reihe genau dann absolut, wenn . Ist , so sind wenigstens die Reihen  und  konvergent.

Kriterien unter Monotoniebedingungen 

Integralkriterium
Ist  eine monoton fallende Funktion mit
 für alle ,
dann konvergiert  genau dann, wenn das uneigentliche Integral

existiert.

Leibniz-Kriterium
Eine Reihe der Form

mit nichtnegativen  wird alternierende Reihe genannt. Eine solche Reihe konvergiert, wenn die Folge  monoton gegen 0 konvergiert. Die Umkehrung ist nicht allgemeingültig.

Abel-Kriterium
Es ist die Reihe  konvergent, falls die Reihe  konvergiert, und die Folge  monoton und beschränkt ist.

Dirichlet-Kriterium
Es ist die Reihe  konvergent, falls

mit anderen Worten, die Partialsummen sind beschränkt, und  eine monoton fallende Nullfolge ist.

Cauchysches Verdichtungskriterium
Ist  eine monoton fallende Nullfolge, so konvergiert die Reihe  genau dann, wenn die Reihe  konvergiert.

Multiplikative Funktionen 

Es ist  eine multiplikative Funktion, falls  für alle teilerfremden  und  gilt.

Es konnte Peter D. T. A. Elliott folgendes zeigen: Ist  multiplikativ, so dass

existiert, und ferner

Dann gilt bereits, dass die Reihen

sämtlich konvergieren.

Funktionentheoretische Mittel 

Sätze von Tauber und Littlewood
Der Satz von Tauber, bewiesen von Alfred Tauber im Jahr 1897, nutzt das Randverhalten einer Potenzreihe, um ein hinreichendes Kriterium für dortige Konvergenz zu geben. Ist

für alle  konvergent, existiert  und gilt  für , so konvergiert  gegen . John Edensor Littlewood konnte dieses Resultat verbessern, indem er zeigte, dass bereits die abgeschwächte Bedingung  für alle  mit einer Konstante  für die Aussage des Satzes hinreichend ist.  Es konnte auch gezeigt werden, dass diese Bedingung im allgemeinen Fall nicht weiter verbessert werden kann. Wird allerdings gefordert, dass die  fast alle nichtnegativ sind, kann die Bedingung der Beschränktheit von  gänzlich weggelassen werden.

Kriterien von Fatou und Korevaar
Wieder habe  einen Konvergenzradius von mindestens 1. Gibt es sogar eine Konstante , so dass  mit , so folgt bereits

Ist  um  holomorph fortsetzbar, und gibt es eine nicht-fallende Funktion , sodass  für  und  für  mit einer Konstanten . Gilt zudem  für alle , dann konvergiert  gegen , und zudem gilt

Abel-Summierbarkeit
Man nennt eine formale Reihe  Abel-summierbar gegen , falls

wobei die Reihe zur Linken für alle  konvergiere. Es ist eine Abel-summierbare Reihe genau dann konvergent, wenn

Satz von Fatou

Der Satz Fatou besagt, dass, wenn die Potenzreihe

für alle  konvergiert, und sich die Funktion  in einer Umgebung des Randpunkts  holomorph fortsetzen lässt, aus  bereits folgt, dass  konvergiert, und den Wert  annimmt.

Der Satz von Fatou kann, unter Umgehung der Bedingung der Holomorphie in , ausgeweitet werden. Dafür wird das Konzept des Hardy-Raums  eines Gebietes  benötigt. Erfüllt  im Randpunkt  die lokale -Bedingung, so existiert eine Zahl , sodass  für  in  gegen eine (integrierbare) Funktion  konvergiert (siehe auch Lp-Raum), also

Ist die Menge  der Randpunkte , mit , an der  singulär ist in dem Sinne, dass sie dort nicht die lokale -Bedingung erfüllt, eine Nullmenge, und gilt

dann konvergiert  in jedem Punkt  gegen , an dem der Differenzenquotient

die lokale -Bedingung in  erfüllt.

Satz von Ingham
Ein im Jahr 1935 gegebener Satz von Albert Ingham war Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen von Donald Newman, der diesen mit einfachen funktionentheoretischen Mitteln beweisen konnte. Sei eine Dirichlet-Reihe

für alle  mit  konvergent (d. h. sie stellt in dieser offenen Halbebene eine holomorphe Funktion dar). Lässt sich  nun holomorph auf eine offene Menge fortsetzen, die  vollständig enthält, und sind die  beschränkt, so gilt bereits für alle 

Für unbeschränkte  ist die obere Aussage bekanntlich falsch.

Methoden zur Grenzwertbestimmung 

Es existiert kein allgemeines Verfahren, den Grenzwert einer konvergenten Reihe explizit auszurechnen. In einigen Fällen lassen sich Grenzwerte auch nicht auf „elementare“ mathematische Konstanten zurückführen, etwa im Fall der Apéry-Konstante

Allerdings gibt es einige Techniken, die in speziellen Situationen die geschlossene Berechnung eines konvergenten Reihenausdrucks ermöglichen.

Abelscher Grenzwertsatz 

Es sei  eine konvergente Reihe. Eine Möglichkeit, ihren Grenzwert zu bestimmen, geht über die von den  erzeugte Funktion. Niels Henrik Abel konnte beweisen, dass sich die Funktion

stetig nach  fortsetzen lässt. Ferner gilt

Mit diesem Ansatz können manche klassischen Reihengrenzwerte berechnet werden. Beispielsweise gilt für alle  mit  gilt die Reihendarstellung

Mit dem Leibniz-Kriterium und der Abel-Summierbarkeit folgt damit die Leibniz-Reihe:

Ähnlich verhält es sich mit der Taylor-Reihe des natürlichen Logarithmus:

Damit folgt, dass die alternierende harmonische Reihe den Grenzwert  besitzt:

Fourier-Analysis 

Die Grenzwertbestimmung über Fourier-Reihen ähnelt sich mit dem Grenzwertsatz von Abel insofern, als das die Reihe auch hier als Wert einer zu bestimmenden Funktion interpretiert wird. Weiß man, dass  absolut konvergiert, so kann man ihren Wert als  mit

auffassen. Dann ist  eine 1-periodische Funktion, und die rechte Seite ihre Darstellung als Fourier-Reihe. Über die Umrechungsformel

können die Koeffizienten der Reihe aus  zurückgewonnen werden. Es muss also ein „passendes“  zu den  gefunden werden. Zum Beispiel findet man mit partieller Integration schnell

womit durch Einsetzen von  die Antwort auf das Basler Problem folgt. Ist  lediglich als auf dem Intervall  integrierbar vorausgesetzt, und hat die assoziierte Fourier-Reihe , so gilt außerdem die Parsevalsche Identität

Gelten für  geeignete Wachstumsbedingungen, ist es zum Beispiel eine Schwartz-Funktion, so gilt ferner die Poissonsche Summationsformel:

Diese ermöglicht es, eine Reihe über Funktionswerte an ganzen Stellen in jene bezüglich der Fourier-Transformierten

umzuwandeln, und umgekehrt.

Residuensatz 

In manchen Fällen, besonders bei unendlichen Reihen über rationale Funktionen, kann der Residuensatz aus der Funktionentheorie verwendet werden. Ist  eine meromorphe Funktion mit endlichen vielen, nicht ganzzahligen Polstellen , so gilt, falls zusätzlich  mit  und , die Formel

Ähnlich gilt

Dabei bezeichnet  den Kotangens und  den Kosekans. Diese Aussage beinhaltet folgenden Spezialfall: Sind  und  Polynome, so dass  und  für alle , so folgt

Mit diesem Verfahren lässt sich zum Beispiel

und

zeigen.

Ungleichungen 

Ungleichungen für Reihen verwenden oft spezielle analytische Methoden, etwa aus der Fourier-Analysis.

Standardabschätzung 

Es gilt stets

Besselsche Ungleichung 

Bezeichnet  eine 1-periodische Funktion und  ihre Fourier-Transformierte, so gilt die Besselsche Ungleichung

Hausdorff-Young-Ungleichung 

Sind  und  so gewählt, dass , so gilt die Hausdorff-Young-Ungleichung

und ihre „Duale“

wenn  1-periodisch, auf  integrierbar mit assoziierter Fourier-Reihe .

Anwendungen

Darstellung mathematischer Konstanten 
Neben der Konvergenz und dem numerischen Wert einer Reihe ist auch der symbolische Wert einer Reihe von Bedeutung. Beispielsweise lassen sich so mathematische Konstanten darstellen und numerisch berechnen. Für wichtige Reihendarstellungen existieren zudem Tabellierungen in Reihentafeln.

Kreiszahl 

Von historischer Bedeutung ist etwa das Basler Problem, welches nach dem Grenzwert der Reihe  aller reziproken Quadratzahlen fragte. Leonhard Euler publizierte 1735 in seiner De Summis Serierum Reciprocarum die Lösung:

Dabei ist  die Kreiszahl. Euler konnte allgemein für  sogar

mit den Bernoulli-Zahlen  zeigen. Der Fall ungerader Exponenten ist deutlich schwieriger, und es existieren hier keine geschlossenen Analoga. Allerdings konnte Matyáš Lerch im Jahr 1900 folgende Reihenidentität aufzeigen:

 

Während all diese Reihen vergleichsweise langsam konvergieren, ist die 1914 von Srinivasa Ramanujan veröffentlichte, auf Untersuchungen von elliptischen Funktionen und Modulfunktionen basierende Gleichung zur Berechnung der Kreiszahl gut geeignet:

Die Brüder David und Gregory Chudnovsky berechneten mit ihrer Hilfe 2 Milliarden Nachkommastellen von  in den frühen neunziger Jahren. Der davon inspirierte Chudnovsky-Algorithmus basiert auf der folgenden verwandten Reihendarstellung:

1995 entdeckte Simon Plouffe zusammen mit Peter Borwein und David Harold Bailey die Bailey-Borwein-Plouffe-Formel:

 

Diese Reihe ermöglicht es, die -te Stelle einer binären, hexadezimalen oder beliebigen Darstellung zu einer Zweierpotenz-Basis von  zu berechnen, ohne dass zuvor die  vorherigen Ziffernstellen berechnet werden müssen.

Eulersche Zahl 

Die Eulersche Zahl  ist die Basis des natürlichen Logarithmus. Ihre bekannteste Reihendarstellung ergibt sich aus der Taylor-Entwicklung der natürlichen Exponentialfunktion:

Aufgrund ihrer schnellen Konvergenz ist diese Reihe nicht nur zur Berechnung von Dezimalstellen der Eulerschen Zahl geeignet. Es kann mit ihrer Hilfe auch ein elementarer Beweis erbracht werden, dass  eine irrationale Zahl ist.

Reihen von Funktionen 
Anstatt Folgen von Zahlen kann man auch Folgen von Funktionen betrachten und entsprechend Reihen definieren. Hier kommt zur Frage der Konvergenz noch die nach den Eigenschaften der Grenzfunktion hinzu. Umgekehrt kann man fragen, durch welche Reihe sich eine Funktion darstellen lässt. So eine Darstellung nennt sich Reihenentwicklung.

Potenzreihen 
Einige wichtige Funktionen können als Taylorreihen dargestellt werden. Diese sind bestimmte unendliche Reihen, in denen Potenzen einer unabhängigen Variable vorkommen. Solche Reihen werden allgemein Potenzreihen genannt. Werden auch negative Potenzen der Variablen zugelassen, spricht man von Laurentreihen.

Fourierreihen 
Als Fourierreihe einer Funktion bezeichnet man ihre Entwicklung nach trigonometrischen Funktionen  und  . Die Eulersche Reihe ist ebenfalls von diesem Typ.

Dirichletreihen 
Als Dirichletreihe bezeichnet man eine Entwicklung
 mit 
Ein wichtiges Beispiel ist die Reihendarstellung der Riemannschen Zetafunktion
 mit .

Präfixsumme 
In der Informatik wird mit Präfixsumme ein Algorithmus bezeichnet, der jeden Eintrag  eines Arrays durch die Partialsumme  ersetzt. Die Präfixsumme kann parallelisiert werden und ist daher ein grundlegender Algorithmus für Rechnersysteme mit mehreren Prozessorkernen, GPUs oder Rechnerclustern.

Weblinks

Literatur 
 Konrad Knopp: Theorie und Anwendung der unendlichen Reihen. 6. Auflage. Springer, Berlin u. a. 1996, ISBN 3-540-59111-7, Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen 2).
 Izrail Solomonovic Gradshteyn, Iosif Mojseevic Ryzhik: Table of Integrals, Series and Products. Herausgegeben von Alan Jeffrey und Daniel Zwillinger. 7. Ausgabe. Elsevier Academic Press, Amsterdam u. a. 2007, ISBN 978-0-12-373637-6.

Einzelnachweise 

!Reihe